Lalisa Manobal (Thais: ลลิษา มโนบาล; geboren op provincie Buriram, 27 maart 1997), beter bekend als Lisa (Hangul: 리사; Thais: ลิซ่า), is een Thaise rapper, zangeres en danseres wonend in Zuid-Korea. Ze is sinds 2016 lid van de bestverkopende K-pop meidengroep Blackpink, gevormd door YG Entertainment, in augustus 2016.

Carrière 
In 2010 deed de toen 13 jarige Lisa auditie in Thailand voor YG Entertainment, een Zuid-Koreaans platenlabel die over de hele wereld audities organiseert om jonge talenten te vinden waar ze Kpop sterren van kunnen maken. Lisa was de enige persoon die uit 4000 deelnemers door YG Entertainment gekozen werd. Lisa is in 2011 op 14 jarige leeftijd helemaal alleen verhuisd naar Zuid-Korea, en begon toen aan haar 5 jaar lange opleiding bij YG Entertainment. Ze maakte haar (groeps) debuut in 2016 samen met Jennie Kim, Kim Jisoo en Roseanne Park met de twee singles "Whistle" en "Boombayah".

Aanbevelingen 
Lisa is een wereldwijde ambassadeur voor Celine, Bulgari, MAC en Prada. Ze vertegenwoordigt merken zoals het Zuid-Koreaanse cosmeticamerk Moonshot, AIS Thailand, Adidas, D&G Downy, Vivo-smartphones en meer.

Lisa Solo 
Haar solo debuut deed ze op 10 september 2021 met het album "Lalisa" waarin twee liedjes zijn: "Lalisa" en "Money". Het album verkocht meer dan 736.000 exemplaren in de eerste week in Zuid-Korea, Lisa werd hiermee de eerste vrouwelijke artiest die dit deed. Het liedje “Money” werd al snel een wereldwijde hit, de muziekvideo heeft na iets meer dan een jaar al 700 miljoen views op youtube, waarmee Lisa de eerste solo artiest in Zuid-Korea is die zo snel zoveel views behaald. Met het liedje “Lalisa” won ze een MTV VMA award voor Beste Kpop, Lisa is de eerste solo artiest die deze prijs gewonnen heeft. Na haar solo promoties kwam het liedje "SG" uit (Sexy Girl) dat een samenwerking was met DJSnake, Ozuna en Megan Thee Stallion.

Blackpink 
Blackpink heeft tijdens hun carrière talloze online records gebroken. Hun muziekvideo's voor Kill this Love (2019) en How you like that (2020) vestigden elk records voor de meest bekeken videoclip binnen de eerste 24 uur na de release, waarbij deze twee liedjes Guinness World Records braken. Ze zijn ook de eerste muziekgroep en Koreaanse act met drie muziekvideo's die elk een miljard views op Youtube hebben. In 2018 werkte de meidengroep mee aan de complete editie van het debuutalbum van Dua Lipa. Ze werkten samen aan het liedje Kiss and Make Up, die in enkele landen een hit werd. Het liedje is deels in het Koreaans als in het Engels gezongen. In 2019 werd de hoofdsingle Kill This Love uitgebracht. Het liedje werd onder andere op Coachella ten gehore gebracht. Dit was tevens de eerste keer dat een vrouwelijke K-pop act op Coachella te zien was. In 2020 werkte de meidengroep mee aan Lady Gaga's album Chromatica waar ze samen met de Amerikaanse popzangeres de hit Sour Candy opnamen. Ook deze keer zong de groep in enkele zinnen in het Zuid-Koreaans.

Thais zanger